Amerikai Egyesült Államok
 Mill Plain (Connecticut)
 Mill Plain (Washington)